Dagron ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfonso Gumucio Dagron (* 1950), bolivianischer Schriftsteller
 Gilbert Dagron (* 1932), französischer Byzantinist
 René Dagron (1813–1900), französischer Chemiker, Fotograf und Erfinder des Mikrofilms